Адміністративно Науру поділено на 14 округів

Географія Науру